Das Omnium der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 8. August 2021 im Izu Velodrome statt.

Ergebnis 

Omnium
Sportveranstaltung in Izu (Shizuoka)
Bahnradsport-Wettbewerb in Japan